portaal (gebouw), een inkom bij een gebouw
portaal (informatica), een webpagina die dienstdoet als "toegangspoort"
portaalkraan, een type beweegbare hijskraan
bovenleidingsportaal, een constructie boven een spoorlijn waaraan de bovenleiding is bevestigd
Portaal (woningcorporatie), een organisatie die werkzaam is op het gebied van de volkshuisvesting
Bergportaal, een beeldenportaal in Maastricht

Portalen op Wikipedia
Portaal:Portalenoverzicht